Beerten ist der Familienname folgender Personen:

 Anneke Beerten (* 1982), niederländische Mountainbikerin
 Els Beerten (* 1959), flämische Kinder- und Jugendbuchautorin